Příjmení Dangl nosí více osobností:

 Daniel Dangl (* 1975), slovenský herec, režisér, scenárista, bavič a producent
 Vojtech Dangl (1937–2018), slovenský historik